IPv5, Stream protocol — экспериментальный протокол реального времени, определённый в IEN-119. Позднее был переписан в RFC 1190 (ST) и RFC 1819 (ST2+).

ST предполагался быть ориентированным на соединение с версией IPv4, но так и не был принят для публичного использования. Многие концепции, присутствующие в ST, применяются в MPLS.

В RFC 1819 указано, что для указания на использование протокола в поле «version» IP-протокола указывается «5».
   IP and ST packets can be distinguished by the IP Version Number field, i.e., the first four (4) bits of the packet; ST has been
   assigned the value 5 (see [RFC1700]). There is no requirement for compatibility between IP and ST packet headers beyond the first four
   bits. (IP uses value 4.)

Заголовки ST2 не совпадают с IPv4, однако ST использует аналогичную структуру IP-адреса и тот же номер протокола в PDU канального уровня (ethertype 0x800), что и IPv4.

См. также 
 IPv4
 IPv6

Ссылки 
 RFC 1190, Experimental Internet Stream Protocol, Version 2 (ST-II), 1990
 RFC 1819, Internet Stream Protocol Version 2 (ST2), 1995

Протоколы сетевого уровня